A Escola da Boêmia foi uma escola artística que se desenvolveu na cidade de Praga, na segunda metade do século XIV, em torno da figura de Carlos IV, rei da Boêmia e imperador alemão. Destacou-se na arquitetura e na pintura, com técnicas de cavalete e afresco.

Arte da Idade Média